Teresópolis Esporte Clube é uma agremiação esportiva da cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, fundada a 24 de novembro de 2003.

História 
Criado em 2003 como clube-empresa, o Teresópolis Esporte Clube não deve ser confundido com o quase homônimo Teresópolis Futebol Clube, agremiação mais antiga e tradicional da cidade, que disputa há mais tempo os campeonatos promovidos pela FFERJ.

Estréia, em 2004, na Terceira Divisão de Profissionais do Rio de Janeiro, quando inclusive defronta o seu rival, perdendo as duas vezes. Fora de casa por 1 a 0, e em casa por 2 a 1. Acaba eliminado da primeira fase, ao ficar apenas em terceiro em seu grupo, que classificou Teresópolis Futebol Clube e Rio Bonito Atlético Clube. Contudo, supera o quarto colocado Bela Vista Futebol Clube e o lanterna Faissal Futebol Clube.

Em 2005, se licencia dos campeonatos de âmbito profissional, até então não mais retornando. É presidido por Pedro Paulo Villela de Souza. Possui as cores vermelha, branca e azul. Costumou mandar as suas partidas no estádio Ítalo del Cima, pertencente ao Campo Grande Atlético Clube.

Estatísticas

Participações

Ver também

Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Carioca de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol de Teresópolis
Clubes de futebol fundados em 2003